El Ventura Freeway o la Autovía Ventura es una autovía en el estado estadounidense de California del área metropolitana de Los Ángeles. Y se refiere a los siguientes dos segmentos:

U.S. Route 101 (California), de la Ruta Estatal 1 al oeste de Ventura a la unión con la Ruta Estatal 170 y la Ruta Estatal 134.
Toda la ruta de la Ruta Estatal de California 134.

Carreteras del condado de Los Ángeles